

Черрі-Гілл — селище, штат Нью-Джерсі
 Черрі-Гілл — переписна місцевість в окрузі Принс-Вільям, штат Вірджинія